Carrière kan som auktorsförkortning betyda:

 Elie-Abel Carrière
 Élie Abel Carrière

Robotskapade auktorsförkortningar